Тофана:
 Госпожа Тофана — общее название для представителей династии средневековых итальянских отравительниц.
 Тофана (гора) — горная вершина в Доломитовых Альпах.